Максимилиан Хайдер (; род. 1950) — австрийский физик. Лауреат премии Вольфа 2011 года. Почётный профессор технологического института Карлсруэ. Является основателем и главой компании Corrected Electron Optical Systems (CEOS).

Биография 
Окончил университет имени Христиана Альбрехта в Киле и Дармштадтский технический университет, в котором в 1987 году получил докторскую степень. В 1989 году стал руководителем группы в Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL).

В 1992 году начинает плодотворное сотрудничество с немецкими физиками Харальдом Розе и Кнутом Урбаном. В 2006 году совместно с ними получает , а в 2008 — премию Хонды. В 2011 году трём физикам присуждается премия Вольфа.

В 2005 году его компания CEOS удостаивается .

Премии и награды 

  (2006)
 Премия Хонда (2008) — «For their achievement in the world-first Atomic Electron Microscope, a type of transmission electron microscope capable of atomic-level imaging using aberration correction technology»
 Премия Вольфа по физике (2011) — 
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2013)
 Премия Кавли (2020)

Примечания

Ссылки 
 Профиль М. Хайдера на официальном сайте CEOS

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики XXI века
Физики Австрии
Лауреаты премии Хонда
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты премии Кавли